A 2014-es WTCC japán nagydíj volt a 2014-es túraautó-világbajnokság tizenegyedik fordulója. 2014. október 26-án rendezték meg a Suzuka Circuit-en, Japánban.

Időmérő

Első futam

Második futam

További információk 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Japán
Autóversenyzés Japánban